Mamila puede referirse a:

 Biberón o mamila, recipiente utilizado para administrar líquidos a los bebés.